Тодоров (, ) — болгарская и македонская фамилия. Женская форма: .

Известные носители 
 
 
 Тодоров, Герасим Николов (1910—1948) — болгаро-македонский революционер.
 Тодоров, Енё (1943—2022) — болгарский борец-вольник, призёр Олимпийских игр, чемпион Европы.
  (pод. 1933) — болгарский физик-теоретик.
 Тодоров, Лев Всеволодович (род. 1931) — советский и российский литературовед, педагог.
 Тодоров, Михаил (1890—1967) — болгарский композитор.
 Тодоров, Найден (род. 1974) — болгарский дирижёр.
 Тодоров, Никола (род. 1979) — министр образования и науки Республики Македонии.
 Тодоров, Николай (1921—2003) — болгарский академик, дипломат, президент Болгарии.
 Тодоров, Петко (1879—1916) — болгарский писатель, драматург.
 Тодоров, Светослав (род. 1978) — болгарский футболист.
 Тодоров, Серафим (род. 1969) — болгарский боксёр.
 Тодоров, Станимир (род. 1982) — болгарский фигурист-одиночник, парник.
 Тодоров, Станислав (род. 1976) — болгарский футбольный арбитр.
 Тодоров, Станко (1920—1996) — премьер-министр Болгарии.
 Тодоров, Тодор (род. 1967) — болгарский самбист и дзюдоист.
 Тодоров, Стефан Димитров (1889—1944) — болгарский коммунист.
 Тодоров, Цветан (1939—2017) — французский философ болгарского происхождения.
 Тодоров, Цветомир (род. 1991) — болгарский футболист.
 Тодоров, Цено (1877—1953) — болгарский художник-портретист и педагог.

Составные фамилии 
 Тодоров-Горуня, Иван (1916—1965) — коммунистический политик, организатор заговора против Тодора Живкова.



См. также 
 
  — название нескольких населённых пунктов
 
 Генерал-Тодоров — село в Болгарии

en:Todorov